Мисс мира 1964 () — 14-й ежегодный конкурс красоты, состоявшийся 12 ноября 1964 года в театре «Лицеум», Лондон, Великобритания. 42 участницы боролись за титул. Победила Энн Сидни, представлявшая Соединённое Королевство.

Результаты

Участницы

Вернувшиеся и дебютировавшие страны 
 Аруба и Монтсеррат участвовали в конкурсе «Мисс мира» в первый раз.
 Марокко последний раз участвовал в 1958 году.
 Гибралтар и Гондурас последний раз участвовали в 1959 году.
 Ливан последний раз участвовал в 1961 году.
 Китайская Республика, Эквадор, Италия и Уругвай последний раз участвовали в 1962 году.

Не участвовали 
  — Соня Марино Карденас (Sonia Marino Cárdenas; из-за учёбы в Париже)
 
  — Офира Маргалит (Ofira Margalit; из-за службы в армии)

Участие в других конкурсах 
Мисс Вселенная
 1964:  — Даниэль Дефрер
 1964:  — Ивонн Мортенсен
 1964:  — 
 1964:  Канада — 
 1964:  — Линдаль Крукшенк
 1965:  — Долли Аллуше

Мисс интернешнл
 1962:  — Даниэль Дефрер
 1964:  — Норма Дэвис
 1964:  — Ренске ван дер Берг
 1964:  — Майла Ёстринг (4-я вице-мисс)
 1965:  — Роза Эйнарсдоттир
 1965:  Канада — 

Мисс Европа
 1962:  — Виктория Лазек
 1964:  — Даниэль Дефрер
 1965:  —  (победительница)
 1965:  — Майред Каллен
 1966:  — Роза Эйнарсдоттир

См. также 
 Мисс Вселенная 1964
 Мисс интернешнл 1964

Примечания

Ссылки 
 
 

1964
События 12 ноября
Ноябрь 1964 года
1964 год в Лондоне